Schachter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schachter (* 1932), US-amerikanischer Musiktheoretiker und -pädagoge
 Melville Schachter (1920–2000), kanadischer Mediziner
 Norm Schachter (1914–2004), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Oscar Schachter (1915–2003), US-amerikanischer Jurist
 Sam Schachter (* 1990), kanadischer Beachvolleyballspieler
 Stanley Schachter (1922–1997), US-amerikanischer Psychologe
 Steven Schachter, US-amerikanischer Theater- und Filmregisseur
 Zalman Schachter-Shalomi (1924–2014), US-amerikanischer Vertreter der Jewish Renewal-Bewegung

Siehe auch:
 Schächter (Begriffsklärung)
 Schechter